Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге Европы УЕФА 2017/2018 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа А

«Вильярреал» (Вильярреал) 

* В матче 4-го тура «Славия» — «Вильярреал» мяч в свои ворота забил Симон Дели.

«Астана» (Астана)

«Славия» (Прага)

«Маккаби» (Тель-Авив)

Группа B

«Динамо» (Киев)

«Партизан» (Белград)

«Янг Бойз» (Берн)

«Скендербеу» (Корча)

Группа C

«Брага» (Брага)

«Лудогорец» (Разград) 

* В матче 3-го тура «Брага» — «Лудогорец» мяч в свои ворота забил Раул Силва.

«Истанбул Башакшехир» (Стамбул)

«Хоффенхайм» (Зинсхайм)

Группа D

«Милан» (Милан)

АЕК (Афины)

«Риека» (Риека)

«Аустрия» (Вена)

Группа E

«Аталанта» (Бергамо)

«Олимпик» (Лион)

«Эвертон» (Ливерпуль)

«Аполлон» (Лимасол)

Группа F

«Локомотив» (Москва)

«Копенгаген» (Копенгаген)

«Шериф» (Тирасполь)

«Фастав» (Злин)

Группа G

«Виктория» (Пльзень)

ФКСБ (Бухарест)

«Лугано» (Лугано) 

* В матче 1-го тура «Хапоэль» – «Лугано» мяч в свои ворота забил Шир Цедек.

«Хапоэль» (Беэр-Шева)

Группа H

«Арсенал» (Лондон) 

* В матче 6-го тура «Арсенал» — БАТЭ мяч в свои ворота забил Денис Поляков.

В первом матче 1/16 финала «Эстерсунд» — «Арсенал» мяч в свои ворота забил Сотириос Папаяннопулос.

«Црвена Звезда» (Белград)

«Кёльн» (Кёльн)

БАТЭ (Борисов)

Группа I

«Ред Булл» (Зальцбург) 

* В первом матче 1/16 финала «Реал Сосьедад» — «Ред Булл» мяч в свои ворота забил Микель Ойарсабаль.

В ответном матче 1/2 финала «Ред Булл» — «Марсель» мяч в свои ворота забил Буна Сарр.

«Олимпик» (Марсель) 

* В матче 5-го тура «Коньяспор» — «Марсель» мяч в свои ворота забил Вильфред Моке.

В ответном матче 1/4 финала «Марсель» — «РБ Лейпциг» мяч в свои ворота забил Штефан Ильзанкер.

«Коньяспор» (Конья)

«Витория» (Гимарайнш) 

* В матче 6-го тура «Витория» — «Коньяспор» мяч в свои ворота забил Али Туран.

Группа J

«Атлетик» (Бильбао) 

* В первом матче 1/16 финала «Спартак» — «Атлетик» мяч в свои ворота забил Илья Кутепов.

«Эстерсунд» (Эстерсунд) 

* В матче 5-го тура «Эстерсунд» — «Заря» мяч в свои ворота забил Дмитрий Гречишкин.

«Заря» (Луганск)

«Герта» (Берлин)

Группа K

«Лацио» (Рим) 

* В матче 4-го тура «Лацио» — «Ницца» мяч в свои ворота забил Максим ле Маршан.

«Ницца» (Ницца)

«Зюлте-Варегем» (Варегем) 

* В матче 3-го тура «Зюлте-Варегем» — «Витесс» мяч в свои ворота забил Гурам Кашия.

«Витесс» (Арнем)

Группа L

«Зенит» (Санкт-Петербург)

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) 

* В матче 1-го тура «Реал Сосьедад» — «Русенборг» мяч в свои ворота забил Йёрген Шельвик.

«Русенборг» (Тронхейм)

«Вардар» (Скопье)

Клубы Лиги Чемпионов
Команды, занявшие третьи места в своих группах в Лиге Чемпионов 2017/2018, попали в плей-офф Лиги Европы. Ниже приведён список футболистов этих клубов, сыгравших за основной состав команды в плей-офф минимум один матч.

«Атлетико» (Мадрид)

«Спортинг» (Лиссабон)

«РБ Лейпциг» (Лейпциг)

ЦСКА (Москва)

«Боруссия» (Дортмунд)

«Наполи» (Неаполь)

«Спартак» (Москва)

«Селтик» (Глазго)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги Европы УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф 

 
Футбол в Европе в 2017 году
Футбол в Европе в 2018 году
состав